Nebra puede referirse a:

 Nebra, pronunciado Neb-Ra, el segundo faraón de la dinastía II de Egipto.
 Nebra (España), parroquia española del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
 Nebra (Unstrut), una ciudad de Alemania, conocida por el hallazgo arqueológico del disco celeste de Nebra.
 (69264) Nebra, un asteroide del cinturón de asteroides.